Le Championnat de Belgique de football D4 1976-1977 est la vingt-cinquième édition du championnat de Promotion belge en tant que  national.

La "Promotion" fête son premier quart de siècle d'existence en tant que  national du football belge. La saison offre son lot de confirmations et de surprises.

Harelbeke, qui a échoué de peu la saison précédente, domine la série "A" et la remporte avec 9 points d'avance sur le duo Zwevegem/Royal Cercle Sportif La Forestoise. Celui-ci doit être départagé par un test-match, remporté aisément par le promu bruxellois.

Débarquant en nationale pour la première fois de son Histoire, Wuustwezel étonne. Le montant anversois caracole en tête de la série "B", ne subissant que le seul challenge d'Hoogstraten VV et renvoyant le  à 11 longueurs. Des quatre montants, Wuustwezel est le seul à n'avoir jamais jouer au .

Dans la série "C3, Herentals qui descend de Division 3 est titillé par Heist Sportief et Duffel. Mais le "matricule 97" qui joue pour la première fois au  garde la main et retourne à l'étage supérieur.

Il y a un peu plus de suspense dans la série "D". Relégué de D3, le Léo Bastogne espère retrouver son rang mais se heurte aux promus du Wallonia Namur mais surtout à la paire Royale Association Marchiennoise des Sports/Waremme. C'est ce duo qui finit par se détacher et les "Carolos" émergent de peu.

Pour la deuxième année de suite, le club hesbignon doit se contenter du premier accessit. Le "matricule 190" s'est mis lui-même dans les difficultés. Après un partage à Marchienne, lors de la journée d'ouverture, Waremme concède deux autres nuls avant d'obtenir une première victoire. Après 12 journées, le "Stade" compte déjà 6 points de retard sur les Marchiennois, ce qui à cette époque de victoire à 2 points est une marge déjà conséquente. Waremme aligne alors 6 victoires consécutives et revient à 2 unités du leader carolo au soir de la . Les Waremmiens veulent y croire quand ils s'imposent à Florenville (1-2) et que Marchienne mord la poussière à . L'écart n'est plus que d'un point alors qu'il reste 5 journées. C'est à ce moment que le Stade Waremme s'écroule, subissant trois revers de rang, dont deux à domicile (contre Auvelais et Gembloux séparés par une défaite à Bastogne). L'Association Marchiennoise peut se permettre une défaite à l'Union Hutoise et une autre à...Waremme. Elle conserve deux unités d'avance et une victoire de plus. Un dernier succès contre le Wallonia Namur apporte le titre aux banlieusards carolos.

Le maintien n'est qu'une illusion pour la plupart des équipes, très largement retardées et finalement reléguées. Quelques luttes intenses sont cependant à noter. Dans la série "B", le promu Cappellen perd de peu le duel qui l'oppose aux deux clubs louvanistes. La poule "C" est la plus étriquée avec sept formations restant concernées jusqu'au bout en plus de La Calamine. Enfin, dans le groupe "D", Farciennes, malgré une bonne fin de parcours, est devancé de justesse par Blégny.

Clubs participants 
Le nom des clubs est celui employé à l'époque. Les matricules renseignés en caractères gras existent encore en 2017-2018.

Série A 
{| class="wikitable sortable"
|+Clubs participants à la saison 1976-1977 du championnat de Promotion - Série A
|-
! scope="col" style="background-color:" | #
! scope="col" style="background-color:" | Nom
! scope="col" style="background-color:" | 
! scope="col" style="background-color:" | Ville
! scope="col" style="background-color:" class="unsortable" | Stades
! scope="col" style="background-color:" | 
! scope="col" style="background-color:" | 
! scope="col" style="background-color:" | 
! scope="col" style="background-color:" | 
|- style="background:;"

| 1||  ||align="center"|  36 || Tournai ||  ||Hainaut ||  1976-1977 () ||  saison|| Division 3 A |-

| 2||  ||align="center"|  26 || Tournai ||  ||Hainaut ||  1974-1975 () ||  saisons||  Série A
|-

| 3|| ||align="center"|  87 || Hal ||  ||Brabant|| 1975-1976 () ||  saisons ||  Série B
|-

| 4|| ||align="center"|  102 || Lessines ||  ||Hainaut|| 1968-1969 () ||  saisons ||  Série A
|-

| 5|| ||align="center"|  110|| Torhout ||  ||Fl. occidentale|| 1975-1976 () ||  saisons ||  Série A
|-

| 6|| ||align="center"|  134 || Roulers ||  ||Fl. occidentale|| 1975-1976 () ||  saisons ||  Série A
|-

| 7|| ||align="center"| 343 || Braine le Comte ||  ||Hainaut|| 1971-1972 () ||  saisons ||  Série D
|-

| 8||  ||align="center"|  1349 || Zwevegem ||  ||Fl. occidentale|| 1970-1971 () ||  saisons ||  Série A
|-

| 9||   ||align="center"|  1615 || Harelbeke ||  ||Fl. occidentale ||  1974-1975 () ||  saisons||  Série A
|-

|10|| ||align="center"|  1634|| Deerlijk ||  ||Fl. occidentale||  1972-1973 () ||  saisons ||  Série A
|-

|11||  ||align="center"|  2373 || Ninove ||  ||Fl. orientale ||  1975-1976 () ||  saisons||  Série B
|-

|12|| ||align="center"|  3007 || Liedekerke ||  ||Brabant|| 1975-1976 () ||  saisons ||  Série B
|- style="background:;"

|13|| ||align="center"|  51 || Forest ||  ||Brabant|| 1976-1977 () ||  saisons || montant Prov. de Brabant

|- style="background:;"

|14|| ||align="center"| 213 || Haine-St-Pierre ||  ||Hainaut|| 1976-1977 () ||  saisons || montant Prov. de Hainaut

|- style="background:;"

|15||  ||align="center"|  818 || Deinze ||  ||Fl. orientale ||  1976-1977 () ||  saisons|| montant Prov. de Fl. orientale

|- style="background:;"

|16|| ||align="center"|  6440|| Oostnieuwkerke ||  ||Fl. occidentale|| 1976-1977 () ||  saison || montant Prov. de Fl. occidentale

|-

|}

 Localisation – Série A 

<div
style="background-color:white;border:1px solid #000000;
padding:.4em;margin:2px;">Abréviations:DEE = K. VC Deerlijk SportHAR = K. RC HarelbekeZWE = VC Zwevegem Sport
</div>

 Série B 

 Localisation – Série B 

<div
style="background-color:white;border:1px solid #000000;
padding:.4em;margin:2px;">Louvain =:K. Stade LeuvenK. Daring Cl. Leuven
</div>

<div
style="background-color:white;border:1px solid #000000;
padding:.4em;margin:2px;">DEN = K. AV Dendermonde
</div>

 Série C 

 Localisation – Série C 

 Série D 

 Localisation – Série D 

 Classements & Résultats 

 Le nom des clubs est celui employé à l'époque Classement final - Série A 

 Résultats des rencontres – Série A 

 Test-match pour désigner le  de la série A 
Deux équipes ayant terminé avec le même nombre de points et de victoires sont départagées par un "test-match" pour connaître le deuxième classé.

 Classement final - Série B 

 Résultats des rencontres – Série B 

 Classement final - Série C 

 Résultats des rencontres – Série C 

 Classement final - Série D 

 Résultats des rencontres – Série D 

 Tournoi pour désigner le «  Champion de Promotion » 
Le mini-tournoi organisé pour désigner le « Champion de Promotion » se déroule en deux phases. Les quatre champions s'affrontent lors de « demi-finales aller/retour ». Selon le règlement de l'époque, ni la différence de buts, ni les buts inscrits en déplacement ne sont prépondérants. Si chaque équipe remporte une manche, un barrage est organisé. La finale est prévue en une manche avec un « replay » en cas d'égalité.

Précisons que ce mini-tournoi n'a qu'une valeur honorifique et n'influe pas sur la montée. Les quatre champions de série sont promus.
 Tour final des  

Afin de désigner un  éventuel, voire davantage, les équipes ayant terminé à la deuxième place de leurs séries s'affrontent en un tournoi. La formule est adaptée par rapport aux saisons précédentes. Les clubs ne jouent plus un mini-championnat mais des rencontres à élimination directe: demi-finales et finale.

Hoogstraten VV gagne cette compétition mais aucune place ne se libère dans les étages supérieurs.

 Récapitulatif de la saison 
 Champion A: K. RC Harelbeke  en Promotion (D4)
 Champion B: K. Wuustwezel FC  en Promotion (D4)
 Champion C: K. FC Herentals  en Promotion (D4)
 Champion D: R. Ass. Marchiennoise des Sports  en Promotion (D4)
 Quatorzième et Quinzième titre de Promotion (D4) pour la Province d'Anvers
 Dixième titre de Promotion (D4) pour la Province de Flandre occidentale
 Neuvième titre de Promotion (D4) pour la Province de Hainaut

 Admission en D3 / Relégation de D3 
Les quatre champions (Harelbeke, Herentals, Marchienne et Wuustwezel) sont promus en Division 3, d'où sont relégués Beverst, Lauwe, Merksem et Zonhoven.
 Relégations vers les séries provinciales 12 clubs sont relégués vers le  désormais appelé « Première provinciale ».

 Montées depuis les séries provinciales 12 clubs sont admis en « Promotion » () depuis le  appelé « Première provinciale ».

 Débuts en Promotion Six clubs évoluent pour la première fois en Promotion, dont trois découvrent les séries nationales. 255 clubs différents ont joué en Promotion (D4). Le nombre total de clubs ayant joué au moins une saison en nationale passe à 352'''.Le RC Tournaisien joue au  niveau pour la première fois depuis 1926 et le FC Herentals pour la première fois depuis 1931. Bilzerse VV a joué en "Promotion" (D3) en 1948''.
 K. FC Herentals et K. Wuustwezel FC sont les  et  anversois à évoluer à ce niveau.
 Wolvertem SC est le  brabançon à évoluer à ce niveau.
 SK Oostnieuwkerke est le  flandrien occidental à évoluer à ce niveau.
 R. RC Tournaisien est le  hennuyer à évoluer à ce niveau.
 Bilzerse VV est le  limbourgeois à évoluer à ce niveau.

Notes

Sources et liens externes 

Championnat de Belgique de football de quatrième division
D4
D4